Тунари има више значења:

 Тунари (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Тунари (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Тунари (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Тунари (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији